Medalistki igrzysk olimpijskich w piłce nożnej – lista zawodniczek i reprezentacji, które przynajmniej raz zdobyły medal letnich igrzysk olimpijskich w turniejach kobiet w piłce nożnej.

Piłka nożna, jako dyscyplina zadebiutowała na  II Letnich Igrzyskach Olimpijskich, które odbyły się w 1900 roku w Paryżu, natomiast turniej kobiet po raz pierwszy pojawił się w programie XXVI Letnich Igrzysk Olimpijskich (1996, Atlanta).

W odróżnieniu od turnieju mężczyzn, w którym wstępować mogą jedynie zawodnicy do 23 lat oraz dodatkowo trzech starszych piłkarzy, w turnieju kobiet nie ma ograniczenia wiekowego.

Pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej wszech czasów zajmują Stany Zjednoczone z dorobkiem 4 złotych medali i 1 srebrnego. Posiadają również największą liczbę medali. Drugie w klasyfikacji są Niemcy z 1 złotym i 3 brązowymi medalami. Trzecia natomiast jest Norwegia z 1 złotym i 1 brązowym medalem.

Najbardziej utytułowaną piłkarką w turniejach kobiet na igrzyskach olimpijskich jest Amerykanka Christie Pearce, która zdobyła trzy złote medale i jeden srebrny w latach 2000–2012. Jest również zdobywczynią największej liczby, czterech medali.

Medalistki chronologicznie 
W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie medalistki igrzysk olimpijskich w piłce nożnej w latach 1996–2016.

Klasyfikacje medalowe

Klasyfikacja zawodniczek 
W poniższym zestawieniu ujęto klasyfikację zawodniczek, które zdobyły przynajmniej jeden medal olimpijski w piłce nożnej. W przypadku zawodniczek, które startowały pod kilkoma nazwiskami, ujęto wszystkie te nazwiska. Gdy dwie lub więcej zawodniczek zdobyło tę samą liczbę medali wszystkich kolorów, wzięto pod uwagę najpierw kolejność chronologiczną, a następnie porządek alfabetyczny.

Klasyfikacja państw 
Poniższa tabela przedstawia klasyfikację państw, które zdobyły przynajmniej jeden medal olimpijski w piłce nożnej kobiet.

Klasyfikacja państw według lat 
W poniższej tabeli zestawiono państwa według liczby medali zdobytych w piłce nożnej kobiet podczas kolejnych edycji letnich igrzysk olimpijskich.

Uwagi

Przypisy 

Piłka nożna na letnich igrzyskach olimpijskich
Piłka nożna medalistkix